Łotwa startuje na letnich IO od 1924 roku. W latach 1940–1991 była częścią ZSRR. Od 1992 występuje na igrzyskach.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Bibliografia 
 

Łotwa na igrzyskach olimpijskich